Traer steht für:

 Traer (Iowa), eine Ortschaft im Tama County im US-Bundesstaat Iowa
 Traer (Kansas), eine Ortschaft im Decatur County (Kansas) im US-Bundesstaat Kansas

Traer ist der Familienname folgender Personen:

 Michaela Taupe-Traer (* 1975), österreichische Ruderin